Rajd Hiszpanii 2013 był 12 rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2013. Odbył się w dniach 24 października-27 października 2013 roku, a jego bazą było hiszpańskie miasto Salou.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki

Klasyfikacja po 12 rundzie

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2013
Hiszpania
2013 w Hiszpanii